Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980 s'est disputée du 2 au .

Andrea Jaeger remporte le simple dames. En finale, elle bat Jo Durie, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Andrea Buchanan et Diane Desfor.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Beckenham
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1980
Beckenham